

Persone
 Blanka Vlašić – altista croata
 Joško Vlašić – ex multiplista jugoslavo
 Nikola Vlašić – calciatore croato

Altro
 Vlašić – montagna della Bosnia ed Erzegovina